Яхья Кану (; ) — политический и военный деятель Сьерра-Леоне. Полковник вооружённых сил Сьерра-Леоне и глава Национального временного правящего совета. По некоторым данным с 29 апреля до 1 мая 1992 года был главой государства.

Биография 
По некоторым источникам Яхья Кану стал лидером государственного переворота против правления президента Джозефа Сайду Момо в апреле 1992 года. Однако истинная доля его участия в этом остается неясной, поскольку имеются данные о его дружеских отношения с Джозефом Момо и он сам отрицал какую-либо связь с солдатами, участвующими в перевороте. Яхья Кану был немедленно арестован своим соратником Валентином Страссером и помещен в Центральную тюрьму Фритауна. Казнён 29 декабря 1992 года или 30 декабря 1992 года (по данным «Amnesty International») вместе с 25 (или 28) другими участниками неудавшегося государственного переворота против Валентина Страссера. Смертный приговор за измену был вынесен только после казни.

Примечания 

Президенты Сьерра-Леоне